Галько́вский — фамилия. Известные носители: 

 Гальковский, Николай Михайлович (1868—1933) — русский поэт, переводчик с сербского языка, историк литературы.
 Павел (Гальковский) (в миру Павел Михайлович Гальковский; 1864—1937) — епископ Русской православной церкви, митрополит Иваново-Вознесенский.

См. также 
 Галковский